Das Fällen ist:

 Ausfällen, Fällung, ein chemischer Vorgang
 Baumfällen, das Umschlagen eines Baumes
 die Ermittlung des Lots auf eine Gerade oder Ebene